Sweetwater (Florida)
 Sweetwater (Nova Jersey)
 Sweetwater (Tennessee)
 Sweetwater (Texas)